Elsie Locke (* 17. August 1912 in Waiuku als Elsie Violet Farrelly; † 8. April 2001 in Christchurch) war eine neuseeländische Schriftstellerin, Feministin und Sozialaktivistin.

Elsie Locke studierte und graduierte an der University of Auckland. Diese Zeit ihres Lebens wird in ihrem Buch „Student at the gates“ dargestellt.

Zusammen mit Rod Donald gründete sie die Avon Loop Planning Association (ALPA) und engagierte sich in der Entwicklung des historischen Wohngebietes Avon Loop im zentralen Christchurch. Sie führte außerdem Kampagnen für ein ausgewogeneres Verständnis der neuseeländischen Geschichte.

Sie erhielt 1987 von der University of Canterbury den Ehrendoktor als Doctor of Letters.
Der nach Locke benannte Elsie Locke Award der Library and Information Association of New Zealand Aotearoa wird jährlich für eine „herausragende Veröffentlichung für junge Erwachsene“ vergeben.

Sie hatte vier Kinder, darunter der grüne Parlamentsabgeordnete Keith Locke und der Aktivist Maire Leadbetter.

Bibliographie 
 Elsie Locke: A canoe in the mist. Jonathan Cape, London 1984
 Elsie Locke: Crayfishermen and the sea : interaction of man and environment. Whitcoulls, Christchurch 1976
 Elsie Locke: Discovering the Morrisons (and the Smiths and the Wallaces). Christchurch 1976
 Elsie Locke: The gaoler. Dunmore Press, Palmerston North 1978
 Elsie Locke: Growing points and prickles : life in New Zealand 1920-60. Whitcombe and Tombs, Christchurch 1971.
 Elsie Locke Joe's Ruby.  Cape Catley, Whatamango Bay 1995
 Elsie Locke: Journey under warning : reference notes, biographies of historical characters, bibliography.  The author, Christchurch 1983
 Elsie Locke: The kauri and the willow : how we lived and grew from 1801-1942. Government Printer, Wellington  1984
 Elsie Locke: A land without taxes : New Zealand from 1800 to 1840, Bulletin for schools B . School Publications Branch Department of Education, Wellington 1979
 Elsie Locke: Peace people : a history of peace activities in New Zealand. Hazard Press, Christchurch 1992.
 Elsie Locke: Reference notes to The end of the harbour : an historical novel for children, and bibliography of material relating to Waiuku and the surrounding area. University of Canterbury, Christchurch 1969
 Elsie Locke: The runaway settlers : an historical novel for children. J. Cape, London 1965
 Elsie Locke: Six colonies in one country : New Zealand, 1840-1860. Govt. Printer, Wellington 1965
 Elsie Locke: Student at the gates. Whitcoulls, Christchurch 1981
 Elsie Locke: The time of the child : a sequence of poems. Christchurch 1954
 Elsie Locke: Two peoples, one land : a history of Aotearoa/New Zealand especially for young readers Updated ed, GP Publications, Wellington 1992
 Elsie Locke: Ugly little paua : Moko's hideout; To fly to Siberia [and] Tricky Kelly. Whitcoulls, Christchurch 1976
 Elsie Locke: Viet-nam. Publications Branch Department of Education, Wellington 1963
 Elsie Locke, Communist Party of New Zealand, Canterbury District: The shepherd and the scullery-maid, 1850-1950 : Canterbury without laurels. New Zealand Communist Party Canterbury District, Christchurch 1950
 Elsie Locke,  Ken Dawson: The boy with the snowgrass hair. Price Milburn, Wellington 1983
 Elsie Locke, Wira Gardiner, New Zealand Foundation for Peace Studies, Partnership and peace: Essays on biculturalism in Aotearoa – New Zealand. The Foundation, Auckland 1990
 Elsie Locke, Murray Grimsdale: Maori king and British queen in Round the world histories Nr. 34, Hulton Educational, Amersham 1974
 Elsie Locke, Peter Lole, Rainbow Reading Programme: The anti-litterbug Rainbow reading, Nelson 1995
 Elsie Locke, and Katarina Mataira, The end of the harbour : an historical novel for children Rev. ed (Waiuku, N.Z.), W.J. Deed Printing, 2001
 Elsie Locke, New Zealand Foundation for Peace Studies, Co-operation & conflict: Pakeha & Maori in historical perspective. New Zealand Foundation for Peace Studies, Auckland 1988
 Elsie Locke, New Zealand. School Publications Branch: It's the same old earth Government Printer, Wellington 1973
 Elsie Locke, Janet Paul, Christine Tremewan, Alexander Turnbull Library: Mrs Hobson's album : given to Eliza Hobson by her friends when she returned to England in June 1843 as a remembrance of her time as wife to New Zealand's first governor : reproduced with commentary and catalogue. Auckland University Press in Zusammenarbeit mit der Alexander Turnbull Library,  Auckland 1989
 Elsie Locke, Elizabeth Plumridge: The roots of the clover; the story of the Collett sisters and their families . The author, Christchurch 1971
 Elsie Locke, David John Waddington: Look under the leaves. Pumpkin Press, Christchurch 1975
 Elsie Locke, David John Waddington Explorer Zach. Brick Row, Auckland 1990.
 Rouseabouts, Elsie Locke: Ghosts on the Coast : a family fantasy with the Rouseabouts : programme October 29th to November 5th, 1960, Clarity Press 1960
 Margaret Thorn, Elsie Locke, Jacqueline Matthews: Stick out, keep left Auckland University Press ; Bridget Williams Books, Auckland 1997
 Watson, C. G., Elsie Locke: Gordon Watson, New Zealander, 1912-45 : his life and writings. N.Z. Communist Party, Auckland 1949

Weblinks 
 Nachruf für Elsie Locke (englisch)
 Seite zu Elsie Locke page beim NZ Electronic Text Centre (englisch)

Autor
Ehrendoktor einer Universität in Neuseeland
Neuseeländer
Geboren 1912
Gestorben 2001
Frau